Zawody biegowe na dystansie piętnastu kilometrów dla mężczyzn na wózkach odbyły się 9 marca o godz. 10:00 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014